Die Premyer Liqası 2007/08 war die sechzehnte Auflage der höchsten Fußball-Spielklasse von Aserbaidschan. Die Spielzeit begann am 11. August 2007 und endete am 28. Mai 2008. Meister wurde İnter Baku.

Zwei Spieltage vor Saisonende verspielte Olimpik Baku durch ein 0:0 bei Xəzər Lənkəran und einer 0:1-Heimniederlage am letzten Spieltag gegen Qarabağ Ağdam einen Vorsprung von fünf Punkten. Lokalrivale İnter Baku gewann die beiden letzten Saisonspiele und sicherte sich den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Titelverteidiger Xəzər Lənkəran wurde Vierter und konnte den Pokal verteidigen. MKT Araz İmişli musste kurz vor Saisonbeginn wegen Konkurs zurückziehen. Den Ligaplatz erhielt ABN Bərdə.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Saisonübersicht mit Spielergebnissen auf Soccerway.com
 Peşəkar Futbol Liqası auf pfl.az

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08